Interesante puede referirse a:
 Lo relativo al interés, con múltiples acepciones.
 Número interesante, concepto matemático.
 Muy Interesante, revista de divulgación científica.